Pyretrum – naturalny pestycyd otrzymywany ze sproszkowanych koszyków kwiatowych niektórych złocieni
(np. z roślin Tanacetum cinerariifolium, Tanacetum coccineum), które zawierają 1,2-1,8% pyretryn. Substancje czynne wywierają "efekt uderzeniowy" (knock-down effect), porażając system nerwowy i układ mięśniowy, np. owadów (głównie pluskiew). Jest to proces odwracalny, jeśli nie zostanie zastosowana dawka śmiertelna. 
Historia stosowania pyretryn do zwalczania organizmów niepożądanych sięga Starożytnej Persji i Chin.

Zobacz też 
 Pyretroidy

Insektycydy